Марин Чилич був чинним чемпіоном і успішно захистив свій титул, перемігши у фіналі Роберто Баутісту Агута з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні гравці 
Перші четверо номерів посіву вийшли в друге коло без боротьби.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравці

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Примітки 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Кубок Кремля, чоловіки, одиночний розряд
2015